Welch Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Welch Island (Nevada)
 Welch Island (New Hampshire)
 Welch Island (Clatsop County, Oregon)
 Welch Island (Malheur County, Oregon)

in Antarktika:
 Welch Island (Antarktika)

in Kanada:
 Welch Island (British Columbia)